

Geografia 
 Mark – comune svedese
 Mark – villaggio britannico della contea di Somerset
 Mark – villaggio statunitense in Illinois
 Baruth/Mark – comune tedesco
 Dahme/Mark – comune tedesco
 Mark – termine tedesco che significa marca, antica circoscrizione
 Contea di Mark (Grafschaft Mark) – contea del Sacro Romano Impero

Medicina
Mini Cheratotomia Radiale Asimmetrica (M.A.R.K.), intervento di microchirurgia oculistica

Numismatica 
 Mark (o "marco") – nome di diverse valute, tra le quali:
 Marco tedesco – valuta della Repubblica Federale Tedesca dal 1948 al 1990, e da allora valuta della Germania fino all'introduzione dell'euro nel 1999
 Marco della Repubblica Democratica Tedesca
 Goldmark – valuta dell'Impero tedesco dal 1873 al 1918
 Papiermark – valuta tedesca in vigore dal 1914
 Rentenmark – valuta emessa il 15 novembre 1923 per fermare l'inflazione del 1922-1923 in Germania
 Reichsmark – valuta della Germania dal 1924 fino al 20 giugno 1948

Onomastica 
 Mark – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Marco

Persone 
 Mark di Cornovaglia – leggendario re di Cornovaglia
 Mark (Mark Lee) – cantante e rapper canadese, membro del gruppo sudcoreano NCT

Sport 
 Mark – azione di gioco nel rugby a 15

Altro 
 Mark (o "marco") – antica unità di misura di peso
 Mark (Mk) – termine inglese che indica la versione o il modello di un macchinario.
 Mark (o "Riddermark") – luogo immaginario della Terra di Mezzo creata dallo scrittore J. R. R. Tolkien
 Mark – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Comandante Mark – fumetto western

Pagine correlate 
Marco
Marc
Marcus
Mark I

Altri progetti